Stara vas (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna
Stara vas (Bizeljsko), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice